Озрен се може односити на:

 Озрен (западна Србија), планина у Србији
 Озрен (источна Србија), планина у Србији
 Озрен (Босна и Херцеговина), планина у Босни и Херцеговини
 Манастир Озрен, манастир Српске православне цркве у Републици Српској, Босна и Херцеговина
 Озрен (Илијаш), насеље у општини Илијаш, Федерација Босне и Херцеговине, Босна и Херцеговина
 Озрен (врх), врх планине Зеленгоре изнад Тјентишта
 Озрен (име), српско мушко име

Види још 

 ФК Озрен